Casselman – villaggio del Canada in Ontario
Casselman – comune degli Stati Uniti in Pennsylvania